Вінтиле Братіану — прем'єр-міністр Румунії (1927—1928).
 Йон Братіану — прем'єр-міністр Об'єднаного князівства Волощини і Молдови, прем'єр-міністр Румунії, голова Палати депутатів Румунії.
 Йонел Братіану — п'ятиразовий прем'єр-міністр Румунії.